Szarka Zoltán (1927–2015) mérnök, matematikus
Szarka Zoltán (1942–2016) olimpiai bajnok labdarúgó, kapus
Szarka Zoltán (1963) labdarúgó, játékvezető